Francisco de Portugal, comendador de Fronteira
 Francisco de Portugal (1585-1632), capitão-mor das Naus do Estado da Índia e poeta.
 Francisco de Paula de Portugal e Castro, 1.º conde de Vimioso.
 Francisco de Portugal, 3.º conde de Vimioso
 Francisco de Portugal, 8.º conde de Vimioso
 Francisco de Paula de Portugal e Castro, 13.º Conde de Vimioso.
 Francisco de Almeida Portugal, 2.º Conde do Lavradio
 Francisco, Infante de Portugal

Desambiguações de antropônimos